Nikolaj Nikolajevitj Golovin kan syfta på:

* Nikolaj Nikolajevitj Golovin (1756–1821), rysk politiker 
 Nikolaj Nikolajevitj Golovin (1875–1944), rysk militär